Список населённых пунктов Ардатовского района Нижегородской области:

Источник 
Населённые пункты Ардатовского района

 
Ардатовский район